La jupe est un vêtement fixé au niveau des hanches.
Jupe masculine
Jupe crayon
Minijupe
La jupe est un équipement pour la pratique du canoë-kayak.

Nom propre 
Jupe est le surnom de la chanteuse, actrice et mannequin indonésienne Julia Perez.

Noah Jupe est un acteur britannique.